La denominación Ruta 66 puede referirse a varios artículos:

Carreteras o rutas
 U.S. Ruta 66, antigua y emblemática Ruta Federal de los Estados Unidos, hoy descatalogada.
 Ruta 66 (Chile), ruta de Chile también conocida como Carretera de la Fruta.
 Ruta Nacional 66 (Argentina), en la provincia argentina de Jujuy.
 Ruta Provincial E 66 (Córdoba), en la provincia argentina de Córdoba, anteriormente denominada Ruta Nacional 156.

Música
 Route 66  (canción), un tema de Bobby Troup.
 Route 66, versión del grupo The Cheetah Girls del mismo tema.
 Ruta 66 (revista), una revista musical española.

Televisión 
Ruta 66 (serie de televisión), drama televisivo de 1960.
 

Carreteras por número